GSSI steht für:
 Global Sustainable Seafood Initiative, Public-private Partnership (NGO) zur Umsetzung der UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung
 Gran Sasso Science Institute, italienische staatliche Graduiertenschule und Forschungseinrichtung
 Group Short Subscriber Identity, kennzeichnet eine Gesprächsgruppe innerhalb eines Funknetzes, siehe Terrestrial Trunked Radio #Adressierung der Endgeräte

Abkürzung